Александр Беднов:
 Беднов, Александр Александрович (1969—2015) — военный деятель Луганской Народной Республики, министр обороны ЛНР (август 2014).
 Беднов, Александр Викторович (род. 1950) — российский политик.